Mycielski ist der Familienname folgender Personen:

 Franciszek Mycielski (1832–1901), polnischer Agronom und Politiker
 Jan Mycielski (* 1932), polnischer Mathematiker
 Jerzy Mycielski (1856–1928), polnischer Kunsthistoriker
 Joseph von Mycielski (1863–1913), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Ludwig von Mycielski (1854–1926), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Zygmunt Mycielski (1907–1987), polnischer Komponist